Jocurile Pacificului de Sud din 1963 au fost prima ediție în care fotbalul a fost introdus, iar meciurile au avut loc în Fiji în timpul lunii decembrie 1963.

Prima rundă

Semifinale

Meciul pentru medalia de bronz

Meciul pentru medalia de aur

Sources
Results on RSSSF

Jocurile Pacificului de Sud